29001–29500. • 29501–30000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája